Universidade Wesleyan — Middletown, Connecticut, Estados Unidos
Universidade de Wesleyan em Ohio — Delaware, Ohio, Estados Unidos